

Оукфілд — місто, штат Мен
 Оукфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Оукфілд — місто, штат Вісконсин
 Оукфілд — селище, штат Нью-Йорк
 Оукфілд — селище, штат Вісконсин